Bertil Johansson (1935-2021), Zweeds voetballer
 Bertil Johansson (1929-2005), Zweeds voetballer
 Bertil Johansson (IFK Uddevalla), Zweeds voetballer speelde bij IFK Uddevalla geboorte- en sterfdata onbekend